PNV peuvent être les initiales correspondantes à :
 parc national de la Vanoise.
 Parti nationaliste basque.
 Pour notre vallée, parti politique italien.